Erich Kästner (1899 - 1974), un écrivain, un scénariste et un créateur allemand de spectacles de cabaret. 
 Erich Kästner (1900 - 2008), dernier vétéran allemand de la Première Guerre mondiale
 Erich Kurt Kästner (1911 - 2005), un inventeur allemand de caméras.